Ка́рстолово

 Карстолово — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области. Входит в состав Войсковицкого сельского поселения.
 Карстолово — деревня в Волосовском районе Ленинградской области. Входит в состав Бегуницкого сельского поселения.